Дарко Лазић (певач)
 Дарко Лазић (фудбалер)